Velika nagrada Španije 1972 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1972. Odvijala se je 1. maja 1972.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 90
| 2:03:41,2
| 3
| 9
|-
! 2
| 4
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 90
| + 18,92 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 6
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 89
| +1 krog
| 8
| 4
|-
! 4
| 26
|  Andrea de Adamich
| Surtees-Ford
| 89
| +1 krog
| 13
| 3
|-
! 5
| 20
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 89
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 29
|  Carlos Pace
| March-Ford
| 89
| +1 krog
| 16
| 1
|-
! 7
| 22
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 88
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 8
| 12
|  Tim Schenken
| Surtees-Ford
| 88
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 9
| 21
|  Dave Walker
| Lotus-Ford
| 87
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! 10
| 18
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 86
| +4 krogi
| 23
|  
|-
! 11
| 14
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 86
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 69
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 9
|  Chris Amon
| Matra
| 66
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 3
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 65
| Vžig
| 12
|  
|-
! Ods
| 8
|  Peter Gethin
| BRM
| 65
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 11
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 48
| Menjalnik
| 2
|  
|-
! Ods
| 25
|  Howden Ganley
| BRM
| 38
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 10
|  Reine Wisell
| BRM
| 24
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mario Andretti
| Ferrari
| 23
| Pritisk olja
| 5
|  
|-
! Ods
| 15
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 20
| El. sistem
| 15
|  
|-
! Ods
| 2
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 16
| Puščanje goriva
| 9
|  
|-
! Ods
| 16
|  Rolf Stommelen
| March-Ford
| 15
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 9
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 24
|  Niki Lauda
| March-Ford
| 7
| Diferencial
| 25
|  
|-
! Ods
| 28
|  Alex Soler-Roig
| BRM
| 6
| Trčenje
| 22
|  
|-
! DNQ
| 23
|  Mike Beuttler
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jacky Ickx 1:21.01

Formula 1 sezona 1972
1972